Di seguito una lista di asteroidi dal numero 68001 al 69000 con data di scoperta e scopritore.

68001-68100 

|-
| 68001 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68002 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68003 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68004 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68005 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68006 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68007 - ||  || 6 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68008 - ||  || 5 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 68009 - ||  || 21 dicembre 2000 || T. Stafford
|-
| 68010 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68011 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68012 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68013 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68014 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68015 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68016 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68017 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68018 - ||  || 25 dicembre 2000 || J. M. Roe
|-
| 68019 - ||  || 22 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 68020 - ||  || 28 dicembre 2000 || C. W. Juels
|-
| 68021 Taiki ||  || 29 dicembre 2000 || BATTeRS
|-
| 68022 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68023 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68024 - ||  || 22 dicembre 2000 || Needville
|-
| 68025 - ||  || 29 dicembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68026 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 68027 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68028 - ||  || 26 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 68029 - ||  || 26 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 68030 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 68031 - ||  || 24 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 68032 - ||  || 26 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 68033 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68034 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68035 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68036 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68037 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68038 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68039 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68040 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68041 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68042 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68043 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68044 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68045 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68046 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68047 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68048 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68049 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68050 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68051 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68052 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68053 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68054 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68055 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68056 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68057 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68058 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68059 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68060 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68061 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68062 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 68063 - ||  || 30 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 68064 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68065 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68066 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68067 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68068 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68069 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68070 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68071 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68072 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68073 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68074 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68075 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68076 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68077 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68078 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68079 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68080 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68081 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68082 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68083 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68084 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68085 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68086 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68087 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68088 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68089 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68090 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68091 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68092 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68093 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68094 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68095 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68096 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68097 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68098 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68099 - ||  || 27 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 68100 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|}

68101-68200 

|-
| 68101 - ||  || 22 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68102 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68103 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68104 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 68105 - ||  || 29 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 68106 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 68107 - ||  || 30 dicembre 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68108 - ||  || 30 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 68109 Naomipasachoff ||  || 17 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 68110 - ||  || 17 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 68111 - ||  || 27 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 68112 - ||  || 19 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 68113 - ||  || 21 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 68114 Deákferenc || 2001 AC || 1 gennaio 2001 || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 68115 - ||  || 3 gennaio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68116 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68117 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68118 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68119 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68120 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68121 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68122 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68123 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68124 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68125 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68126 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68127 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68128 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68129 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68130 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68131 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68132 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68133 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68134 - ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 68135 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68136 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68137 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68138 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68139 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68140 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68141 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68142 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68143 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68144 Mizser ||  || 1 gennaio 2001 || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 68145 - ||  || 7 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68146 - ||  || 7 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68147 - ||  || 15 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 68148 - ||  || 15 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 68149 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68150 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68151 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68152 - || 2001 BO || 17 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 68153 - || 2001 BV || 17 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 68154 - ||  || 16 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 68155 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68156 - ||  || 16 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 68157 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68158 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 68159 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 68160 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68161 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68162 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68163 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68164 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68165 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68166 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68167 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68168 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68169 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68170 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68171 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68172 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68173 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68174 - ||  || 24 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 68175 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68176 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68177 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68178 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68179 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68180 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68181 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68182 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68183 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68184 - ||  || 25 gennaio 2001 || G. Hug
|-
| 68185 - ||  || 28 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 68186 - ||  || 17 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 68187 - ||  || 18 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 68188 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68189 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68190 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68191 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68192 - ||  || 31 gennaio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68193 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68194 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68195 - ||  || 31 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 68196 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68197 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68198 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68199 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68200 - ||  || 26 gennaio 2001 || Spacewatch
|}

68201-68300 

|-
| 68201 - ||  || 26 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 68202 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68203 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68204 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 68205 - || 2001 CS || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68206 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68207 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68208 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68209 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68210 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68211 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68212 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68213 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 68214 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 68215 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68216 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68217 - ||  || 1 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 68218 Nealgalt ||  || 12 febbraio 2001 || D. Healy
|-
| 68219 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68220 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68221 - ||  || 12 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 68222 - ||  || 12 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 68223 - || 2001 DJ || 16 febbraio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68224 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68225 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68226 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68227 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68228 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68229 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68230 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68231 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68232 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68233 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68234 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68235 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68236 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68237 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68238 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68239 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68240 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 68241 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68242 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68243 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68244 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68245 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68246 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68247 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68248 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68249 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68250 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68251 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68252 - ||  || 22 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68253 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68254 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68255 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68256 - ||  || 17 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 68257 - ||  || 17 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 68258 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 68259 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 68260 - ||  || 22 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 68261 - || 2001 EU || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 68262 - ||  || 4 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68263 - ||  || 14 marzo 2001 || P. G. Comba
|-
| 68264 - ||  || 11 marzo 2001 || NEAT
|-
| 68265 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68266 - ||  || 15 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68267 - ||  || 4 marzo 2001 || NEAT
|-
| 68268 - ||  || 14 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68269 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68270 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68271 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68272 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 68273 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68274 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68275 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68276 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68277 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68278 - ||  || 18 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 68279 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68280 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68281 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68282 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68283 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68284 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68285 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68286 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68287 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68288 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68289 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68290 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68291 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68292 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68293 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68294 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68295 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68296 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68297 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68298 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68299 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68300 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|}

68301-68400 

|-
| 68301 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68302 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68303 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68304 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68305 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68306 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68307 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68308 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68309 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68310 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68311 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 68312 - ||  || 19 marzo 2001 || NEAT
|-
| 68313 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 68314 - ||  || 28 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 68315 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 68316 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 68317 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68318 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68319 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 68320 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68321 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 68322 - ||  || 31 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 68323 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 68324 - ||  || 25 marzo 2001 || M. W. Buie
|-
| 68325 Begues ||  || 23 aprile 2001 || J. Manteca
|-
| 68326 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 68327 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 68328 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 68329 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 68330 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 68331 - ||  || 25 aprile 2001 || NEAT
|-
| 68332 - || 2001 KO || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68333 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68334 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68335 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68336 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68337 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68338 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68339 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68340 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68341 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68342 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68343 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68344 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68345 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 68346 - ||  || 29 maggio 2001 || NEAT
|-
| 68347 - ||  || 30 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 68348 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 68349 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 68350 - ||  || 20 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 68351 - ||  || 17 giugno 2001 || NEAT
|-
| 68352 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 68353 - ||  || 21 giugno 2001 || NEAT
|-
| 68354 - ||  || 20 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 68355 - || 2001 NZ || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68356 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68357 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68358 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68359 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68360 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 68361 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68362 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68363 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 68364 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68365 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68366 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68367 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68368 - ||  || 28 luglio 2001 || NEAT
|-
| 68369 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 68370 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 68371 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 68372 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68373 - ||  || 13 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 68374 - ||  || 14 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 68375 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68376 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68377 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68378 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68379 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68380 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68381 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68382 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68383 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68384 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68385 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68386 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68387 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68388 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68389 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68390 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68391 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68392 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68393 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68394 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68395 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68396 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68397 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68398 - ||  || 22 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68399 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68400 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|}

68401-68500 

|-
| 68401 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68402 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68403 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68404 - ||  || 19 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68405 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68406 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68407 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68408 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68409 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68410 Nichols ||  || 16 agosto 2001 || M. White, M. Collins
|-
| 68411 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68412 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 68413 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 68414 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68415 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68416 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 68417 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68418 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68419 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68420 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68421 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68422 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68423 - ||  || 20 agosto 2001 || M. W. Buie
|-
| 68424 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 68425 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 68426 - || 2001 RE || 2 settembre 2001 || NEAT
|-
| 68427 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68428 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68429 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68430 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68431 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68432 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68433 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68434 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68435 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 68436 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 68437 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 68438 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68439 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68440 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68441 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68442 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68443 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68444 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68445 - ||  || 9 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 68446 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 68447 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 68448 Sidneywolff ||  || 18 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 68449 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68450 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68451 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68452 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68453 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68454 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68455 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68456 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68457 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68458 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68459 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68460 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68461 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68462 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68463 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68464 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68465 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68466 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68467 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68468 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68469 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68470 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68471 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 68472 - ||  || 28 settembre 2001 || G. Hug
|-
| 68473 - ||  || 23 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 68474 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 68475 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 68476 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68477 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68478 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68479 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68480 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68481 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68482 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68483 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 68484 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 68485 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 68486 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68487 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68488 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 68489 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 68490 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 68491 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68492 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68493 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68494 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68495 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68496 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68497 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68498 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68499 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68500 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|}

68501-68600 

|-
| 68501 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68502 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68503 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68504 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68505 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68506 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68507 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68508 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68509 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68510 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68511 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68512 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68513 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68514 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68515 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68516 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 68517 - ||  || 23 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 68518 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68519 - ||  || 6 novembre 2001 || NEAT
|-
| 68520 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68521 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68522 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68523 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68524 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68525 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68526 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68527 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68528 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68529 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68530 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68531 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68532 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68533 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68534 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68535 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68536 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68537 - ||  || 11 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 68538 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 68539 - ||  || 17 novembre 2001 || P. Kušnirák
|-
| 68540 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68541 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 68542 - ||  || 17 novembre 2001 || Jonathan B. Postel
|-
| 68543 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 68544 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68545 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68546 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68547 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68548 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68549 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68550 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68551 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68552 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68553 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68554 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68555 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68556 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68557 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68558 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68559 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68560 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68561 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68562 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68563 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68564 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68565 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68566 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68567 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 68568 - ||  || 9 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 68569 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68570 - ||  || 23 dicembre 2001 || J. V. McClusky
|-
| 68571 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68572 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68573 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68574 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68575 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68576 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68577 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68578 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68579 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68580 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 68581 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68582 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68583 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 68584 - ||  || 8 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 68585 - ||  || 9 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 68586 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 68587 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68588 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68589 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68590 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68591 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 68592 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 68593 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 68594 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68595 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68596 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68597 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68598 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68599 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68600 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|}

68601-68700 

|-
| 68601 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68602 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68603 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68604 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68605 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68606 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68607 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68608 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68609 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68610 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68611 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68612 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68613 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68614 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68615 - ||  || 13 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 68616 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68617 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68618 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68619 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68620 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68621 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 68622 - || 2002 BQ || 21 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68623 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68624 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68625 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68626 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68627 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68628 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68629 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 68630 - ||  || 25 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 68631 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 68632 - ||  || 6 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 68633 - ||  || 8 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68634 - ||  || 9 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68635 - ||  || 8 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 68636 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68637 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68638 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68639 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68640 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68641 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68642 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 68643 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 68644 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68645 - ||  || 11 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 68646 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68647 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68648 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68649 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68650 - ||  || 13 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68651 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68652 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68653 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68654 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68655 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68656 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68657 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68658 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68659 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68660 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68661 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68662 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68663 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68664 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68665 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68666 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68667 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68668 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68669 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68670 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68671 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68672 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68673 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68674 - ||  || 12 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68675 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68676 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68677 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68678 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68679 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68680 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68681 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68682 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68683 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68684 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68685 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68686 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68687 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68688 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68689 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68690 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68691 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68692 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68693 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68694 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68695 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68696 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68697 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68698 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68699 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68700 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|}

68701-68800 

|-
| 68701 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68702 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68703 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68704 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68705 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68706 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 68707 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68708 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68709 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68710 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68711 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68712 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68713 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 68714 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 68715 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 68716 - ||  || 8 febbraio 2002 || M. W. Buie
|-
| 68717 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68718 Safi || 2002 DQ || 17 febbraio 2002 || M. Ory
|-
| 68719 Jangyeongsil || 2002 DW || 16 febbraio 2002 || Y.-B. Jeon
|-
| 68720 - ||  || 21 febbraio 2002 || R. Clingan
|-
| 68721 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 68722 - ||  || 19 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 68723 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 68724 - ||  || 21 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 68725 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68726 - ||  || 12 marzo 2002 || Črni Vrh
|-
| 68727 - ||  || 12 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68728 - ||  || 6 marzo 2002 || R. H. McNaught
|-
| 68729 - ||  || 14 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68730 Straizys ||  || 15 marzo 2002 || K. Černis, J. Zdanavičius
|-
| 68731 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68732 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68733 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 68734 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 68735 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 68736 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68737 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68738 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68739 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 68740 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 68741 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68742 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68743 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68744 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68745 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68746 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68747 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68748 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68749 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68750 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68751 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68752 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68753 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68754 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68755 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68756 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68757 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68758 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68759 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68760 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68761 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68762 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68763 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68764 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68765 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68766 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68767 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68768 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 68769 - ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 68770 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 68771 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68772 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68773 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68774 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68775 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68776 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68777 - ||  || 18 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68778 - ||  || 19 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68779 Schöninger ||  || 18 marzo 2002 || Kleť
|-
| 68780 - ||  || 18 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68781 - ||  || 28 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68782 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68783 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68784 - ||  || 17 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68785 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68786 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68787 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68788 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68789 - ||  || 17 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 68790 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68791 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 68792 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 68793 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68794 - ||  || 12 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68795 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68796 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68797 - ||  || 4 aprile 2002 || W. Bickel
|-
| 68798 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68799 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68800 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|}

68801-68900 

|-
| 68801 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68802 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68803 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68804 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68805 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 68806 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68807 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68808 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68809 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68810 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68811 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68812 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 68813 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68814 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68815 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 68816 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 68817 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68818 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 68819 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 68820 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 68821 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 68822 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 68823 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68824 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68825 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68826 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68827 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68828 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68829 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68830 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68831 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68832 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68833 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68834 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68835 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 68836 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 68837 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68838 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68839 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68840 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68841 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68842 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68843 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68844 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68845 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68846 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68847 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68848 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68849 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 68850 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68851 - || 2002 HV || 16 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68852 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68853 Vaimaca ||  || 19 aprile 2002 || Los Molinos
|-
| 68854 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68855 - ||  || 29 aprile 2002 || NEAT
|-
| 68856 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 68857 - || 2002 JF || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68858 - || 2002 JW || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68859 - || 2002 JZ || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 68860 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68861 - ||  || 3 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 68862 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68863 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 68864 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68865 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68866 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68867 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68868 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68869 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68870 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68871 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68872 - ||  || 4 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 68873 - ||  || 9 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 68874 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68875 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68876 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68877 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68878 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68879 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68880 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68881 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68882 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68883 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68884 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68885 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68886 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68887 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68888 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68889 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68890 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68891 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68892 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68893 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68894 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68895 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68896 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68897 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68898 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68899 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68900 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|}

68901-69000 

|-
| 68901 - ||  || 15 maggio 2002 || Fountain Hills
|-
| 68902 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68903 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68904 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68905 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68906 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68907 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68908 - ||  || 4 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 68909 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68910 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68911 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68912 - ||  || 6 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 68913 - ||  || 8 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 68914 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68915 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 68916 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68917 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68918 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 68919 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 68920 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 68921 - ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 68922 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 68923 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 68924 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 68925 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 68926 - ||  || 19 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 68927 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 68928 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 68929 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 68930 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 68931 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 68932 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 68933 - ||  || 28 luglio 2002 || NEAT
|-
| 68934 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 68935 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 68936 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 68937 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 68938 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 68939 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 68940 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 68941 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 68942 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 68943 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 68944 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 68945 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 68946 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 68947 Brunofunk ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 68948 Mikeoates ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 68949 - ||  || 19 agosto 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 68950 - ||  || 27 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 68951 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 68952 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 68953 - || 2002 RS || 3 settembre 2002 || R. Clingan
|-
| 68954 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 68955 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 68956 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 68957 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 68958 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 68959 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68960 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68961 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68962 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68963 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68964 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68965 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68966 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68967 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68968 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68969 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68970 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68971 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68972 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68973 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68974 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68975 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68976 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68977 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 68978 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 68979 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68980 - ||  || 13 settembre 2002 || Starkenburg
|-
| 68981 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 68982 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 68983 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 68984 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 68985 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 68986 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 68987 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 68988 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 68989 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 68990 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 68991 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 68992 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 68993 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 68994 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 68995 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 68996 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 68997 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 68998 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 68999 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 69000 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0068001